Cosme de la Torriente y Peraza (1872-1956), un soldat, homme politique, juriste et homme d'État cubain.
 Pablo de la Torriente Brau (1901-1936), un écrivain et journaliste cubain.
Patronyme cubain